Vallot kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean Nicolas Vallot
 Joseph Vallot

Robotskapade auktorsförkortningar